Langsamläufer steht für:

 einen Dieselmotor, der mit geringer Drehzahl betrieben wird; siehe Schiffsdieselmotor#Langsamläufer
 eine Windkraftanlage, die mit einer geringen Drehzahl betrieben wird; siehe Schnelllaufzahl